El término Beulah puede referirse a:

 Beulah, un grupo musical de la cultura Indie.
 Huracán Beulah (1967), un ciclón tropical categoría 5.

Lugares

Beulah, un pueblo del condado de Bolivar en el estado de Misisipi.
 Beulah, una ciudad del condado de Mercer, Dakota del Norte.
 Beulah, sede del Condado de Benzie, Michigan.

Personas 
 Beulah Bondi (1888-1981), una actriz estadounidense.
 Beulah Thomas (1899-1986), una cantante y compositora de blues, más conocida como Sippie Wallace.